Luff steht für:
 Luff-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika 
 Methode nach Luff-Schoorl, Methode zur Bestimmung des Gehalts an reduzierenden Zuckern in einer Probe

Luff ist der Familienname folgender Personen:
 Matt Luff (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler

Luff ist der Künstlername folgender Personen:
 Rolf Henn (* 1956), deutscher Karikaturist